

Населені пункти та їхні частини

 Хрусти — село в гміні Лісево Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хрусти — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Хрусти — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Хрусти — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Хрусти — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Хрусти — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Хрусти — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Хрусти — частина міста Велюнь у Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Хрусти — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Хрусти — частина села Мілішеви в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хрусти — частина села Суха в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хрусти — частина села Соболев у гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Хрусти — частина села Жерники-Ґурне в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Хрусти — частина села Дзеславиці в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Хрусти — колонія в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хрусти — колонія в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Хрусти — колонія в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Хрусти — осада в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки